Denumirea de Arsache se poate referi la:
 Apostol Arsache, medic și filantrop;
 Arsache, numele vechi al satului și comunei Vedea, județul Giurgiu, România.